Alexandru Bucur (n. 27 ianuarie 1955) este un medic român, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Conduce Secția clinică universitară de Chirurgie oro-maxilo-facială din București.

Biografie

Alexandru Bucur s-a născut în București, a urmat Facultatea de Stomatologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Facultatea de Medicină din cadrul aceleaiși instiutuții universitare. Este medic primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Doctor în științe medicale și absolvent al masteratului în Managementul Serviciilor de Sănătate Publică al Universității București.

Activitatea didactică

 asistent universitar (1993-1999)
 șef de lucrări (1999-2002)
 conferențiar universitar (2002-2004)
 profesor universitar (2004-prezent)

Activitate organizatorică și de conducere

 Decanul Facultății de Medicină Dentară a U.M.F.„Carol Davila” București
 Șeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
 Șeful secției clinice universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 Manager interimar al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 Membru în Senatul UMF „Carol Davila” 
 Vicepreședinte al Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Ministerului Sănătății 
 Vicepreședinte al Colegiului Medicilor Dentiști din România 
 Președintele Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Colegiului Medicilor din România

Afilieri la Societăți Științifice

 International Congress on Oral Cancer
 International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 The International Academy of Oral Oncology
 Societas Latina Capitis et Colli
 Alpha Omega International Dental Fraternity
 Asociația Balcanică de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială).

Schimburi de experiență

A participat la numeroase schimburi de experiență și stagii de perfecționare în centre medicale de tradiție din străinătate, printre care: Leuven,Belgia (1995-1996), Milano,Italia(1996,1998), Tel Aviv,Israel(1998), Ierusalim, Israel (1998), New Delhi,India (1999), Hawaii,S.U.A (2000), Porto Mantovano, Italia (2002), Madrid, Spania (2005),Haarlem,Olanda (2008,2009), Davos,Elveția (2008), Bruges, Belgia (2010). Domeniile principale urmate în cursul acestor programe de perfecționare au fost: ecografia glandelor salivare, litotriția și sialendoscopia, traumatologia oro-maxilo-facială, reconstrucția defectelor postexcizionale în tratamentul tumorilor,  chirurgia ortognată, etc.

Activitate științifică

Începând cu anii 90, prof.dr. Alexandru Bucur participă la majoritatea evenimentelor majore de specialitate pe plan mondial, prezentând alături de echipa pe care o coordonează, în cadrul Clinicii Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, lucrări științifice apreciate în mod deosebit de către participanți.

Funcții
 redactor și coordonator a numeroase manuale, monografii și tratate ca prim-autor sau coautor. 
 autor a unei serii de articole de specialitate, cu valoare științifică deosebită, indexate în bazele de date recunoscute (ISI, PubMEd). 
 subiect a numeroase citări în reviste de specialitate și a inițiat și coordonat elaborarea ghidului de practică pentru specialitatea Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.
 reprezentantul României la secțiunea de specialitate Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Stomatologie a Uniunii Europene a Medicilor Specialiști (UEMS), 
 examinator al Board-ului European de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, 
 consilier pentru România al European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
 redactor șef și fondator al Revistei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie

Cărți publicate (selectiv)
 Bucur A, sub redacția: Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol.I și II editura Q Med Publishing, ISBN 978-973-88553-7-3, 2009
 Bucur A, coordonator: Chirurgie oro-maxilo-facială, vol.3, Editura Academiei Române, ISBN  978-973-27-1579-6, în: Tratat de Chirurgie sub redacția: Irinel Popescu, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1604-5, 2007
 Voroneanu M, Bucur A, Vicol C, Dinescu NN: Actualități privind riscul urgențelor medicale în cabinetul de medicină dentară, Editura PIM, Iași, ISBN 978-973-716-525-1, 2007
 Bucur A, Cioacă R (coord): Urgențe și afecțiuni medicale în cabinetul stomatologic. Note de curs. Editura Etna, București, ISBN 973-85719-4-4, 2004
 Gănuță N, Bucur A: Chirurgie Maxilo-Facială – Curs. Editura Medicală Națională, București, ISBN 973-8194-95-4; pag. 11-363; 2003
 Gănuță N, Bucur A, Gănuță A: Tratat de Implantologie Orală. Editura Național, București, ISBN 973-9308-16-3; 1997
 Bucur A, Cancerul de limbă – tratament chirurgical și asociat. Editura Național, București, ISBN 973-9308-83-X,1998

Priorități  în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
 Inserarea primei proteze de condil tip Stryker din Europa de Est pentru refacerea articulației temporo-mandibulare (2005)
 Tratamentul chirurgical bimaxilar al anomaliilor dento-maxilare severe
 Reconstrucția defectelor oro-maxilo-faciale complexe cu lambouri liber vascularizate și anastomozate microchirurgical
 Tratamentul chirurgical al tumorilor glandelor salivare
 Inhalosedarea în medicina dentară

Distincții
 Ordinul „Meritul Sanitar în grad de Comandor” acordat prin Decret al Președintelui României (2004)
 Diploma de excelență a International Congress on Oral Cancer (ICOOC)
 Diploma de Onoare a International Research Commitee of Oral Implatology (IRCOI)
 Diploma de excelență a Asociației Jurnaliștilor din Domeniul Medical (2005)
 Diploma pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea specialității, conferită de Asociația Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială (2008)

Note

Legături externe
 http://www.spitalomf.ro/
 http://www.univermed-cdgm.ro/?pid=140 
 Cancerul la maxilar, tratat prin operație , 26 aprilie 2010, Ramona Samoila, România liberă
 Chipuri modelate armonios cu ajutorul bisturiului , 18 decembrie 2006, Ioana Georgescu, România liberă
 Doctorul Alexandru Bucur – un om care a murit singur, a trăit pentru alții, 23 aprilie 2014, Maria Timuc, Jurnalul Național
 Medicul militar Alexandru Ioan Bucur, fostul director al Spitalului Floreasca, a fost înmormântat vineri, 25 aprilie 2014, Claudia Spridon, Adevărul
 Medicul Alexandru Bucur, creatorul sistemului modern de urgență, a fost înmormântat astăzi, 25 aprilie 2014, Laura Negoiță, Evenimentul zilei

Chirurgie oro-maxilo-facială
Profesori ai Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
Chirurgi români
Nașteri pe 27 ianuarie
Decese pe 25 aprilie
Medici militari români